El Chivo är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Ahumada och delstaten Chihuahua, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. El Chivo ligger  meter över havet.

Terrängen runt El Chivo är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om El Chivo.  Trakten runt El Chivo är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Lorencito,  km söder om El Chivo. Omgivningarna runt El Chivo är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Chihuahua (delstat)